В парному розряді жіночого тенісного турніру San Diego Open 1971, facente parte del Virginia Slims Circuit 1971, ha avuto come vincitrici Розмарі Казалс і Біллі Джин Кінг виграли титул, у фіналі перемігши пару Джуді Тегарт-Далтон і Франсуаза Дюрр 6-7, 6-2, 6-3.

Основна сітка

Посилання 

Southern California Open
Women's Tennis Circuit 1971